Валерий Павлович Чка́лов (1904—1938) — советский лётчик-испытатель, комбриг, Герой Советского Союза. В его честь было названо множество объектов:

 Чкалов — остров в Хабаровском крае.
 «Чкалов» — лёгкий крейсер проекта 68К.
 (2692) Чкалов — астероид.

Населённые пункты 
 Чкалов — название города Оренбурга с 1938 по 1957 год.
 Чкалов — хутор в Николаевском районе Волгоградской области.
 Чкалов — посёлок в Оренбургском районе Оренбургской области.
 Чкалов — село в Аллаиховском улусе Республики Саха (Якутия).
 Чкалов — село в Нюрбинском улусе Республики Саха (Якутия).
 Чкалов — село в Хангаласском улусе Республики Саха (Якутия).

Фильмы 
 Валерий Чкалов (фильм)
 Чкалов (телесериал)

См. также